Grignols (Dordogne)
 Grignols (Gironde)